Jewgienij Griszyn (1931–2005) – radziecki łyżwiarz szybki
 Jewgienij Griszyn (ur. 1959) – radziecki piłkarz wodny